Saccensi – abitanti di Piove di Sacco
Saccensi – abitanti di Sciacca